Сто́лтенберг () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Столтенберг, Джейсон (род. 1970) — австралийский теннисист и тренер.
 Столтенберг, Йенс (род. 1959) — норвежский политик: министр финансов (1996—1997), премьер-министр (2000—2001, 2005—2013); генеральный секретарь НАТО (с 2014).
 Столтенберг, Торвальд (1931—2018) — норвежский политик: министр обороны (1979—1981), министр иностранных дел (1987—1989, 1990—1993); отец Йенса Столтенберга.

См. также 
 Штольтенберг